Teen Wolf, en anglais signifie « loup adolescent », peut faire référence :

Cinéma 
 Teen Wolf,  un film de Rod Daniel sorti en 1985.
 Teen Wolf 2, un film de Christopher Leitch, suite du film de 1985, sorti en 1987.

Télévision 
 Les P'tits Loups-garous est le titre français de la série télévisée d'animation Teen Wolf de 1986, basé sur le film de 1985.
 Teen Wolf, une série télévisée diffusée sur MTV entre 2011 et 2017, basée sur le film Teen Wolf.
 Teen Wolf: The Movie, film de 2022 faisant suite à la série ci-dessus

Voir aussi 
 I Was a Teenage Werewolf, un film d'horreur de 1957 qui, selon certains, aurait inspiré le film Teen Wolf de 1985.

Homonymie de titre